Славя́нский ку́бок () — международный турнир по футболу среди национальных женских сборных, проходивший 7—11 марта 2013 года в хорватских городах Ровинь и Пореч.

Группа A

Группа B

Стыковые игры

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал 
Фоторепортаж о Финале Slavic Cup

Ссылки 

Женский футбол
Футбол в России в 2013 году
2013 год в женском футболе
Соревнования по женскому футболу